Simissuaq bezeichnet:
 Simissuaq (Berg), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Simissuaq (Insel), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland